Метула (, также ):
 Метула — город в Израиле.
 ХК Метула — израильский хоккейный клуб.
 Маккаби Цеирей Метула — израильский хоккейный клуб.